Маты — гидроним:

 Маты (приток Ара) — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.
 Маты (приток Космы) — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Маты (приток Сюни) — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.

См. также 
 Мат
 Русский мат
 Новые Маты
 Старые Маты